Jauja kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Jauja, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, La Piedad,

Peru 

 Jauja (provins),  
 Jauja (distrikt),  
 Jauja, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar